«Морейре́нсе» () — португальский профессиональный футбольный клуб из города Морейра-де-Конегуш, в муниципалитете Гимарайнш, выступающий в Лиге Сагриш. Клуб основан в 1938 году, гостей принимает на арене «Комендадор Жоаким де Алмейда Фрейтас», вмещающем 9 000 зрителей. «Морейренсе» провел пять сезонов в Лиге Сагриш, лучшим результатом стало 6-е место в сезоне 2018/19. В сезоне 2021/2022 клуб занял 16-е место, проиграл переходные матчи клубу "Шавеш", 0:2 и 1:0, вернулся в Сегунда лига.

История 

21 января 2017 года клуб завоевал первый трофей в истории. В финале кубка португальской лиги была обыграна «Брага» со счетом 1:0. Единственный мяч на 45-й минуте забил Сесильо Кауе, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Сезоны по дивизионам 
 Лиге Сагриш — 9 сезонов
 Сегунда лига — 10 сезонов
 Национальный чемпионат — 13 сезонов
 Региональные лиги — 41 сезон

Достижения 
 Сегунда лига
 Победитель (2): 2001/02, 2013/14
 Национальный чемпионат
 Победитель (2): 1994/95, 2000/01
 Кубок португальской лиги
 Победитель: 2016/17

Состав

Известные игроки 

  Луис Лоренсу
 
 
 

Футбольные клубы Португалии